Перева́л Дя́тлова:

 Перевал Дятлова — перевал на Северном Урале, получивший своё название после гибели на нём тургруппы Дятлова в 1959 году.
 «Перевал Дятлова» — повесть Анны Матвеевой о гибели тургруппы Дятлова (2000—2001).
 «Перевал Дятлова» — роман Алана Бейкера о современной российской журналистской экспедиции на перевал Дятлова (2012).
 «Перевал Дятлова. Отчислены по случаю смерти» — документальный фильм «Первого канала» и «Комсомольской правды» о гибели тургруппы Дятлова (2013).
 «Перевал Дятлова: Гипотеза о йети» — фильм телеканала Discovery о гипотезе причастности йети к гибели тургруппы Дятлова (2014).
 «Перевал Дятлова» — российский киносериал, основанный на закрытых материалах уголовного дела о гибели девяти туристов, заведённого 6 февраля 1959 года, и доследования, проводившегося в 2000-е годы (2020).

См. также 
 Тайна перевала Дятлова (значения)